Fredric Ericksson (ur. 1971) – szwedzki narciarz dowolny
 Jacob Ericksson (ur. 1967) – szwedzki aktor

Zobacz też 
 Eriksson (nazwisko)
 Ericson
 Ericsson (ujednoznacznienie)
 Erickson
 Erikson
 Eriksson